

Anni 
 13 d.C. o 13 a.C.

Cinema 
 13 - Se perdi muori (13) – film statunitense del 2010 diretto da Géla Babluani
 13 (13: The Musical) – film statunitense del 2022 diretto da Tamra Davis

Matematica 
 13 – numero naturale

Musica 
 13 – Rapper californiano
13 – musical del 2007 di Jason Robert Brown
 13 – album dei The Doors del 1970
 13 – album degli Ozark Mountain Daredevils del 1997
 13 – album di Marco Armani del 1997
 13 – album dei Die Ärzte del 1998
 13 – album dei Blur del 1999
 13 – album dei Six Feet Under del 2005
 13 – album di Brian Setzer del 2006
 Tredici – album delle Mumble Rumble del 2008
 13 – album dei Black Sabbath del 2013
 13 – album di Havoc del 2013
 13 – album dei Suicidal Tendencies del 2013
 13 – EP di Denzel Curry del 2017
 13 – album dei Gotthard del 2020

Letteratura 
 13 (Thirteen Reasons Why) – romanzo del 2007 di Jay Asher

Persone 
 Giacinto Tredici – vescovo di Brescia dal 1934 al 1964

Teatro 

 13 – musical di Jason Robert Brown

Televisione 
 Tredici – soprannome di un personaggio della serie televisiva Dr. House - Medical Division
 Tredici (13 Reasons Why) – serie televisiva statunitense basata su romanzo di Jay Asher

Pagine correlate 
 Numero 13